Дедково — название нескольких населённых пунктов:
 Дедково — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Дедково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.